Dobrinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Dobrinowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali